Liste der Kulturdenkmale in Neustadt bzw. Liste der Kulturdenkmäler in Neustadt steht für:

 Liste der Kulturdenkmäler in Neustadt (Wied)
 Liste der Kulturdenkmäler in Neustadt (Hessen)
 Liste der Kulturdenkmäler in Neustadt/Westerwald
 Liste der Kulturdenkmäler in Neustadt an der Weinstraße
 Liste der Kulturdenkmale in der Neustadt (Dresden)
 Liste der Kulturdenkmäler in Hamburg-Neustadt
 Liste der Kulturdenkmale in Neustadt an der Orla
 Liste der Kulturdenkmäler in Bremen-Neustadt
 Liste der Kulturdenkmale in der Inneren Neustadt
 Liste der Kulturdenkmale in Neustadt/Vogtl.
 Liste der Kulturdenkmale in der Neustadt (Plauen)
 Liste der Kulturdenkmale in Flensburg-Neustadt
 Liste der Kulturdenkmale in Neustadt in Sachsen
 Liste der Kulturdenkmale in Neustadt in Holstein
 Liste der Kulturdenkmale in Alte Neustadt
 Liste der Kulturdenkmale in Neue Neustadt